Sprints (Carreras Cortas) Los Sprints son carreras cortas que ocurren en los eventos de atletismo, pista y campo. Las carreras sobre distancias cortas son algunas de las competencias más antiguas que se realizan. Las primeras 13 ediciones de los Juegos Olímpicos Antiguos ofrecieron solo un evento- la carrera Stadion, que fue una carrera de un extremo del estadio al otro. Hay tres eventos de sprint que actualmente se llevan a cabo en los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales al aire libre: los 100 metros, 200 metros y 400 metros. Estos eventos tienen sus raíces en las carreras del Sistema anglosajón de unidades que más tarde fueron modificados a metros: la de 100 m. fue desarrollado de la carrera de 100 yardas Dash, la distancia de 200 m. provino del Furlong (o de 1/8 de milla) y los 400 m. fue el sucesor del 440 yardas Dash o carrera de cuarto de milla.

En el nivel profesional, los sprinters comienzan la carrera por adoptar una posición en cuclillas en la línea de salida antes de inclinarse hacia adelante y mover poco a poco en una posición vertical ya que la carrera avanza y el impulso que se adquiera. La posición fija varía depende de la salida. La alineación es de vital importancia en la producción de la cantidad óptima de la fuerza. Idealmente el atleta debe comenzar en una posición de 4 puntos y empujar con ambas piernas para la producción de fuerza máxima. Los atletas se mantienen en el mismo carril de la pista de carreras a lo largo de todo el evento, con la única excepción de los 400 m. en el interior. Las carreras de 100 m. se centran en gran medida de la aceleración hasta la velocidad máxima de un atleta. Todos los sprints más allá de esta distancia incorporan cada vez más un elemento de resistencia. La fisiología humana dicta que la velocidad cerca de la parte superior de un corredor no puede mantenerse durante más de 30-35 segundos debido a la acumulación de ácido láctico en los músculos. Los 60 metros es un evento bajo techo común y es una prueba del mundial interior. Los eventos menos frecuentes son los 50 metros, 55 metros, 300 metros y 500 metros que se utilizan en algunos de institutos y competiciones universitarias en los Estados Unidos. Los 150 metros, aunque raramente competido, tiene una historia llena de estrellas: Pietro Mennea estableció un mundo mejor en 1983,  los campeones olímpicos Michael Johnson y Donovan Bailey fueron cabeza-cabeza en la distancia en 1997, y Usain Bolt mejoró el récord de Mennea en 2009.